Carpena (La Spezia) – frazione di Riccò in provincia della Spezia
Carpena (Forlì) – quartiere di Forlì in provincia di Forlì-Cesena